Boaventura Fernandes do Couto (Rio de Janeiro, 1820 – 1884) é um compositor, clarinetista e oboísta de música popular brasileira.

Bibliografia
Vasconcelos, Ary. Raizes da música popular brasileira (1500-1889). São Paulo: Livraria Martins Editora, 1991, 324 p.

Compositores do Rio de Janeiro (estado)
Clarinetistas do estado do Rio de Janeiro
Oboístas do Brasil